Floyd Council
Council (Idaho)

Desambiguação